Tinda (ruski: Тында) je grad u Amurskoj oblasti u Ruskoj Federaciji. Nalazi se na rijeci Tindi koja je dio slijeva rijeke Amura. Broj stanovnika je prema popisu iz 2002. bio 40.094.

Amurska oblast